Боброково — название населённых пунктов.

Россия 
 Боброково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Боброково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.